Muhlbach ist der Name zweier Gemeinden im Elsass in Frankreich:

Muhlbach-sur-Bruche im Département Bas-Rhin
Muhlbach-sur-Munster im Département Haut-Rhin

Muhlbach ist der Name folgender Person(en)

Don Muhlbach (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler